Upper steht für:
 Upper (Drogen), eine Droge mit aufputschender Wirkung

Upper ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Upper (* 1978), kasachischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Upper Allen Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Upper Alpha Branch (Rockcastle Creek), ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky (Martin County)
 Upper Dir, pakistanischer Distrikt
 Upper Island, Insel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Upper Jaw Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Upper Staircase, Abschnitt des Skelton-Gletschers, Viktorialand, Antarktika
Siehe auch:
 Uper